Charles Boateng (nascut el 1989), futbolista ghanès
 Derek Boateng (nascut el 1983), futbolista ghanès
 George Boateng (nascut el 1975), futbolista ghanès-neerlandès
 Jérôme Boateng (nascut el 1988), futbolista alemany
 Kevin-Prince Boateng (nascut el 1987), futbolista ghanès
 Richard Boateng (nascut el 1992), futbolista ghanès